A 16-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism în sală s-a desfășurat între 17 și 20 martie 2016 la Portland, SUA. Au participat 490 de sportivi, veniți din 137 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Oregon Convention Center. Acesta a fost inaugurat în anul 1990.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; AM - record nord-american; AS - record asiatic; RE - record european; OC - record oceanic; SA - record sud-american; RA - record african; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 

Zece atleți au reprezentat România.

 Andrei Gag – greutate  - locul 2
 Bianca Răzor – ștafetă 4×400 m - locul 3, 400 m - locul 9
 Adelina Pastor – ștafetă 4×400 m - locul 3
 Elena Mirela Lavric – ștafetă 4×400 m - locul 3
 Andrea Miklós – ștafetă 4×400 m - locul 3
 Elena Panțuroiu – triplusalt - locul 5
 Marian Oprea – triplusalt - locul 10
 Alina Rotaru – lungime - locul 10
 Carmen Toma – triplusalt - locul 12
 Claudia Bobocea – 1500 m - locul 15

Note

Legături externe 

  
  Timetable & Results

Atletism
2016
Atletism
Portland, Oregon